Příjmení Nowacki nosí více významných osobností:

 Andrzej Nowacki (* 1953) – polský výtvarník
 Henryk Józef Nowacki (* 1946) – polský římskokatolický arcibiskup
 Izabela Jarugová-Nowacka (1950–2010) – polská politička